Dancing (película) puede referirse a:

 Dancing película francesa de 2003 dirigida por Patrick-Mario Bernard, Xavier Brillat y Pierre Trividic,
 Dancing película argentina de 1933 dirigida por Luis José Moglia Barth,
 Dirty Dancing película estadounidense de 1987 dirigida por Emile Ardolino.